Kungkilan (Sosoh Buay Rayap), een plaats in Indonesië
Kungkilan (Pendopo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing